Wurzelbauer ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, südwestlich des Kraters Pitatus und südöstlich von Weiss.
Der Krater ist sehr stark erodiert und der Kraterrand fast gänzlich verschwunden, so dass nur eine ausgedehnte Einsenkung sichtbar ist.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Johann Philipp von Wurzelbau offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Wurzelbauer auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateurfoto Pitatus und Wurzelbauer

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)